csausz török katonai rang
 a mocsári macska másik neve
 Csausz, családnév